Cette page présente les résultats saison par saison du Royal Antwerp Football Club, une équipe de football belge. Le club a disputé 113 saisons dans les divisions nationales belges sur 114 possibles. À l'exception de la saison 1900-1901 à laquelle il ne s'inscrit pas, le club a toujours évolué dans les deux plus hautes divisions nationales. Avec 96 saisons passées en première division, l'Antwerp est le deuxième club ayant évolué le plus longtemps à ce niveau, seulement dépassé par le Standard de Liège, qui en a disputé 99.

Tableau de résultats

Bilan 
Statistiques mises à jour le  (terme de la saison 2019-2020)

Annexes

Notes

Notes sur les classements

Références 

Bilan
Bilan saison par saison de club de football en Belgique